Денали — боро штата Аляска.
 Денали — высочайшая гора Северной Америки.
 Денали — национальный парк в штате Аляска.

См. также 
 Клан Денали — вымышленные персонажи из серии романов «Сумерки»